Dividida em várias etapas, a edição de 2006 da Copa do Brasil de Rugby conta com a participação de quatro equipes:

  Pasteur Athletique Club
  SPAC
  Rio Branco Rugby Clube
  BH Rugby

Estatísticas 
Regras
 Os clubes disputam a competição por pontos corridos em turno único.
 a) vitória - 4 pontos
 b) empate - 2 pontos
 c) derrota - 0 pontos
 d) para um W.O. - 0 pontos

Por estarem no campeonato brasileiro o Rio Branco e o SPAC, a vaga para o campeonato brasileiro foi para o Pasteur.

Tabela de jogos 

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2006 no Brasil‎